Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins, een luchthaven in Brazilië, beter bekend onder de naam Confins
 Confins (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais